O Campeonato Carioca de Handebol Masculino é uma competição realizada desde 1974 entre diversos times de handebol masculino do estado do Rio de Janeiro. Hoje em dia é chamado de Campeonato Estadual Masculino de Handebol do Rio de Janeiro, sua organização fica a cargo da Federação de Handebol do Estado do Rio de Janeiro.

Campeões

Títulos por Equipes 
Niterói Rugby - 10
CR Vasco da Gama - 6
CR Flamengo - 5
 Instituto Mangueira do Futuro- 4
Universo - 3
Duque de Caxias - 3
Nilópolis HC - 3
Vila Olímpica Manoel Tubino - 2
Guaíba - 2
 Vikings Campos dos Goytacazes - 1
Nova Iguaçu Handebol Clube - 1
América FC - 1Universidade Castelo Branco - 1Esporte Clube Radar - 1Pioneiros EC - 1Guanabara Handball - 1
Hadstar Duque de Caxias - 1

 Categorias de Base 
As categorias de base no Handebol são divididas em  Mirim(atualmente Sub-12), Infantil(atualmente Sub-14), Cadete(atualmente Sub-16), Juvenil(atualmente Sub-18) e Júnior(atualmente Sub-20 no feminino e Sub-21 no masculino), nos últimos anos a Federação de Handebol do Estado do Rio de Janeiro''' não organizou campeonatos no Mirim, no Infantil e no Júnior, na Júnior os atletas passam atuar logo pelo adulto, na mirim e infantil atuam mais em competições escolares o que prejudica no desenvolvimento técnico da modalidade dentro do Rio de Janeiro.

Campeões Estaduais Júnior - Atualmente Sub-21

Campeões Estaduais Juvenil - Atualmente Sub-18

Campeões Estaduais Cadete - Atualmente Sub-16

Campeões Estaduais Infantil - Atualmente Sub-14

Campeões Estaduais Mirim - Atualmente Sub-12

Ver Também 
 Campeonato Carioca de Handebol Feminino

Ligações Externas 
 FHERJ